Letter to You (album), album uit 2020 van Bruce Springsteen en de E street band
 Letter to You (single), single van bovengenoemd album
 A Letter to You, single uit 1984 van Shakin' Stevens
 In a Letter to You, single uit 1989 van Eddy Raven
 A Love Letter to You, vier albums (deel 1 t/m 4) uit 2017-2019 van Trippie Redd